Czarny Staw – nazwa kilku stawów w Polsce i na Słowacji.

 Czarny Staw na Pojezierzu Mazurskim, w gminie Małdyty
 Czarny Staw na Równinie Białogardzkiej
 Czarny Staw – wysychające jeziorko w gminie Police
 Czarny Staw – jezioro w Puszczy Niepołomickiej

W polskich Tatrach:
 Czarny Staw Gąsienicowy
 Czarny Staw Polski
 Czarny Staw pod Rysami

W słowackich Tatrach:
 Czarny Staw Batyżowiecki
 Czarny Staw Kieżmarski
 Czarny Staw Jaworowy
 Mały Czarny Stawek
 Czarny Stawek Bobrowiecki

Zobacz też 
 Staw Czarny